Сан Агустин Локсича има више значења:

 Општина Сан Агустин Локсича (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин Локсича (Сан Агустин Локсича, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику